OSAP steht für:
 Flughafen Aleppo, als IATA-Code
 Oberstabsapotheker, ein militärischer Dienstgrad in der Bundeswehr

OSAP